Зна́м'янська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Знам'янська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Знам'янська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Знам'янська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Знам'янська вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Знам'янська вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці